Кубок Кіпру з футболу 2005–2006 — 64-й розіграш кубкового футбольного турніру на Кіпрі. Титул здобув АПОЕЛ.

Календар

Третій раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/9 листопада 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3/9 листопада 2005

|}

Груповий турнір

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/31 березня 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 березня/1 квітня 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 березня/2 квітня 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 березня/9 квітня 2006

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 квітня/3 травня 2006

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Кіпру на soccerway 
 Кубок Кіпру на rsssf  

2005–2006
Кіпр
Кіпр
2005 на Кіпрі
2006 на Кіпрі